Macellicephala är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1885 emend. Pettibone, 1976. Macellicephala ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Macellicephala